Molekulska formula -{C6H14}- se može odnositi na:
 Dimetilbutani
 2,2-Dimetilbutan
 2,3-Dimetilbutan
 Heksan
 Metilpentani
 2-Metilpentan
 3-Metilpentan